

Costruttori
Archia – costruttore della nave greca Siracusia

Grammatici
Archia di Alessandria – grammatico romano, insegnante di Marco Mettio Epafrodito

Poeti
Aulo Licinio Archia – poeta romano di lingua greca

Statisti
Archia – fondatore di Siracusa nella mitologia greca
Archia di Pella – geografo e triarca macedone
Archia di Sparta – militare spartano
Archia di Thurii – militare greco antico
Archia di Cipro – governatore ellenistico di Cipro
Archia di Tebe – polemarco tebano dal 382 al 379 a.C.

Olimpionici 
Archia – vincitore di tre cicli olimpici